Ossola bezeichnet:

 eine Provinz in der italienischen Region Piemont, siehe Provinz Verbano-Cusio-Ossola
 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola, siehe Anzola d’Ossola
 den italienischen Namen des Eschentals, Val d’Ossola
 eine von Partisanen gegründete „befreite Zone“ im Norden Italiens, die vom 10. September bis 19. Oktober 1944 existierte, siehe Partisanenrepublik Ossola
 ein Stadion in der italienischen Stadt Varese, siehe Stadio Franco Ossola

Ossola ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Ossola (* 1945), italienischer Basketballspieler
 Carlo Ossola (* 1946), italienischer Philologe und Literaturkritiker
 Enrique Martínez Ossola (* 1952), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago del Estero
 Franco Ossola (1921–1949), italienischer Fußballspieler
 Leone Giacomo Ossola OFMCap (1887–1951), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Novara
 Pietro Ossola (1889–1954), italienischer Bischof